Gracjan – imię męskie.
 Gracjan – cesarz rzymski.
 Gracjan – prawnik, autor Dekretu Gracjana.
 Baltazar Gracjan (1601-1658) hiszpański pisarz polityczny.